Солун може да се отнася за:

 Солун, вторият по големина град в Гърция;
 „Солун“, османски вестник, излизал в Солун, Османската империя от 1869 година
 Солун, византийска тема
 Солун, префектура, обастна единица в Егейска Македония, Гърция
 Сборник Солун, сборник от 1934 година

Вижте също 
 Тесалоники (пояснение)